Ви́ктор Саве́льевич Оно́пко () — советский и российский футболист, защитник и опорный полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России (2004).

В 2007 году окончил Высшую школу тренеров с категорией «А». 
Несколько лет работал в РФС в должности заместителя директора департамента сборных.

Биография 
Родился 14 октября 1969 года в Луганске в семье рабочих. Отец — разметчик по металлу на местном машиностроительном заводе, мать — работница заводской столовой.

Личная жизнь 
Жена Наталья (дочь известного футболиста Виктора 3вягинцева), двое детей — сын Виталий и дочь Евгения. Евгения (род. 16 августа 1995) в 2010 году выступала на Летних юношеских Олимпийских играх в составе сборной Испании по художественной гимнастике.

Сестра Дарья.

Младший брат Сергей Онопко.

Карьера игрока

Клубная 
Воспитанник луганской футбольной школы «Заря». Первый тренер — Олег Пилипенко.

В 16 лет приглашен в дубль донецкого «Шахтёра». В 1989 году проходил «армейскую службу» в дубле «Динамо» (Киев). В одной из игр порвал связки, из-за чего пропустил почти весь сезон. После «службы» вернулся обратно в «Шахтёр».

В 1992 году перешёл в «Спартак» (Москва), желая выступать на Чемпионате Европы в Швеции. В «Спартаке» довольно скоро стал капитаном команды, выступал на позиции опорного полузащитника, результативно подключаясь к атакам (13 голов в 43 матчах сезона 1993 года). По итогам 1993 года был признан лучшим футболистом России (по опросам и еженедельника «Футбол», и газеты «Спорт-Экспресс»). В 1995 году уехал в Испанию — в «Овьедо», который заплатил московскому клубу $ 2,5 млн. Ускорил отъезд инцидент с угоном автомобиля Виктора. Изначально Онопко рассчитывал на переход в «Атлетико Мадрид», который сорвался в самый неподходящий момент.

В испанской команде Онопко стал основным центральным защитником, а потом и капитаном команды. В декабре 1997 года и январе 1998 года популярный испанский журнал «Don Balon» назвал Онопко лучшим защитником месяца. С сезона 1999/2000 в течение 2 лет не получал зарплату в клубе, но, тем не менее, продлевал контракт. Общая сумма долга по зарплате составила 1,6 млн евро. Один сезон поиграл за «Овьедо» в сегунде, а потом вернулся перед началом сезона 2002/03 в примеру — в аренду в «Райо Вальекано» к тренеру Фернандо Васкесу, с которым работал ранее в «Овьедо». Однако по итогам сезона «Райо» не смог остаться в элитном испанском дивизионе, Онопко вернулся в свой клуб и расторг с ним контракт после того как клуб перевели в третий дивизион из-за финансовых проблем.

В 2003 году вернулся в Россию — в «Спартак-Аланию» до конца сезона — и помог команде избежать вылета из премьер-лиги. Следующий сезон начал в составе раменского «Сатурна», тренером которого в тот момент был знакомый Онопко по играм за «Спартак» и сборную России Олег Романцев. Зимой 2005 года стал играющим тренером «Сатурна». Завершил карьеру игрока весной 2006 года.

В сборной 
Виктор Онопко провёл 109 матчей за сборную России и четыре игры за сборную СНГ. Являлся длительное время рекордсменом по количеству выступлений в составе сборной среди всех остальных российских игроков, пока его результат не был превзойдён Сергеем Игнашевичем.

В 1990 и 1991 годах сыграл три матча за олимпийскую сборную СССР (1 гол).

В основной сборной дебютировал в апреле 1992 года в товарищеском матче СНГ — Англия (вышел вместо Сергея Юрана на 53-й минуте). Уже в своём третьем матче за сборную (и первом — в основном составе) в рамках финального турнира чемпионата Европы 1992 года противостоял в центре поля капитану сборной Нидерландов Рууду Гуллиту и сумел выключить того из игры (матч закончился нулевой ничьей). После матча тренер сборной СНГ Анатолий Бышовец отметил «прекрасный футбол» в исполнении Онопко и голкипера Дмитрия Харина.

Был одним из футболистов сборной России, чья подпись стояла под «Письмом четырнадцати».

Участник чемпионатов мира 1994 и 2002. Участник чемпионатов Европы 1992 и 1996.

Онопко не попал в заявку на чемпионат Европы 2004 года из-за травмы колена. Мнения врачей относительно травмы были полярными, и финальное решение принял главный тренер Георгий Ярцев. Сам Онопко воспринял исключение из сборной очень болезненно.

Стиль игры 
Был опытным защитником, способным сыграть на любой позиции, отличительной чертой была игра головой.

Тренерская карьера

ЦСКА 
С 11 сентября 2009 года по 26 октября 2009 года работал помощником главного тренера московского ЦСКА Хуанде Рамоса. После ухода Рамоса из ЦСКА остался в структуре клуба и работал в тренерском штабе у Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко. 29 декабря 2020 года Онопко покинул клуб в связи с истечением контракта.

Сборная России 
На чемпионате Европы 2008 года Виктор Онопко был главой делегации российской сборной.

26 июля 2021 года вошёл в тренерский штаб сборной России, который возглавил его бывший партнёр по «Спартаку» Валерий Карпин.

Статистика выступлений

Клубная

В сборной 

Итого в сборной СССР: 3 матча / 1 гол; 0 побед, 3 ничьих, 0 поражений.
Итого в сборной СНГ: 4 матча / 0 голов; 0 побед, 3 ничьих, 1 поражение.
Итого в сборной России: 109 матчей / 7 голов; 60 побед, 26 ничьих, 23 поражения.

Достижения

Командные 
«Спартак» (Москва)
 Чемпион России: 1992, 1993, 1994
 Обладатель Кубка СССР—СНГ: 1992
 Обладатель Кубка России: 1994
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 1993

Личные 
 Лучший футболист России 1992, 1993 гг. (по результатам опроса еженедельника «Футбол»).
 Лучший футболист России 1993 г. (по результатам опроса газеты «Спорт-Экспресс»).
 Обладатель приза «Лидер национальной сборной» за 2002 г. (по результатам опроса газеты «Спорт-Экспресс»).
 Жюри конкурса «Чемпионату России по футболу — 20 лет» признан лучшим центральным защитником российских чемпионатов 1992—2012 годов.

Тренерские 
ЦСКА
тренер
 Чемпион России (3): 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016
 Серебряный призёр чемпионата России (3): 2010, 2014/2015, 2016/2017
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2011/12
 Обладатель Кубка России (2): 2010/11, 2012/13
 Обладатель Суперкубка России (3): 2013, 2014, 2018

Награды 
 Орден Почёта (19 апреля 1995) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта и большой личный вклад в возрождение и становление спортивного общества «Спартак».

Примечания

Литература 
 Александр Кочетков. Журнал «Мой футбол» № 12, 2001 г.

Ссылки 
 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Стаханов»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Члены Клуба Игоря Нетто